Влади́мир Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Александрович — вице-губернатор Ломжинской губернии, коллежский советник.
 Смирнов, Владимир Александрович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 3 февраля 1916 (посмертно).
 Смирнов, Владимир Александрович (1928—1991) — советский учёный-химик, ректор Новочеркасского политехнического института.
 Смирнов, Владимир Александрович (1931—1996) — советский и российский философ и логик.
 Смирнов, Владимир Александрович (род. 1936) — советский, российский и украинский астроном, историк науки, историк и писатель.
 Смирнов, Владимир Александрович (1937—1995) — советский и российский журналист и поэт.
 Смирнов, Владимир Александрович (род. 1948) — российский актёр.
 Смирнов, Владимир Александрович (род. 1951) — советский и российский физик.